El término Kohler puede hacer referencia a:

 Köhler, apellido alemán;
 Enfermedad de Köhler, osteocondrosis del pie;
 Glaciar Kohler, en la Antártida;
 Kohler Co., compañía estadounidense;
 Kohler, villa del estado de Wisconsin, USA;